Landskrona – miasto w Szwecji, w regionie Skania, siedziba gminy o tej samej nazwie
 Landskrona (stacja kolejowa)
 Landskrona BoIS
 Landskrona – szwedzka twierdza na terenie dzisiejszego St. Petersburga w Rosji

Zobacz też 
 Lanškroun
 Lanckorona